Ait Baha kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Baha, stamområde, Souss-Massa-Draâ, 
 Ait Baha (kommun i Marocko), Souss-Massa-Draâ, Chtouka-Ait-Baha, 

Robotskapade Marockoförgreningar